Machaeridia Stål, 1873 – rodzaj owadów z rodziny szarańczowatych (Acrididae),
 †Machaeridia Withers, 1926 – gromada wymarłych pierścienic (Annelida).